Луций Эмилий Мамерцин (; V—IV века до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Эмилиев, консул 366 и 363 годов до н. э.

Отцом Луция Эмилия был семикратный военный трибун того же имени.

В 368 году до н. э., когда сенат назначил Марка Фурия Камилла диктатором для противодействия законодательной инициативе о допуске плебеев к консулату, Луций Эмилий стал начальником конницы. Вскоре ему пришлось сложить свои полномочия вслед за Марком Фурием, потерпевшим полную неудачу.

В следующем году сенат уступил народным трибунам и состоялись первые за долгое время консульские выборы, на которых из плебеев был выбран экс-трибун Луций Секстий Латеран, а из патрициев — Луций Эмилий Мамерцин. Во время этого консульства (366 год до н. э.) сенат намеренно минимизировал государственную деятельность, чтобы не дать действовать консулу-плебею; «всё замалчивалось и царила праздность, словно при закрытых судах».

Во время второго консульства Луция Эмилия (363 год до н. э.) его коллегой в нарушение закона Лициния-Секстия был патриций Гней Генуций Авентинский. Снова ничего не происходило из-за эпидемии чумы; в рамках борьбы с ней назначили диктатора, чтобы тот вбил гвоздь.

В 355 году до н. э. Луций Эмилий был интеррексом — шестым из восьми, сменявших друг друга.

О дальнейшей судьбе Луция Эмилия ничего не известно. Его сыном был начальник конницы в 352 году до н. э. того же имени.

Примечания

Литература 
 

Эмилии